Ян Фрыч (; род. ) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения.

Биография 
Ян Фрыч родился в Кракове. Актёрское образование получил в Государственной высшей театральной школе в Кракове, которую окончил в 1978 году. Дебютировал в кино в 1976 году, в театре в 1978. Актёр театров в Кракове и Варшаве, выступает в спектаклях польского «театра телевидения» (с 1979 года) и в радиопостановках «театра Польского радио».

Состоит в третьем браке. Отец шестерых детей, двое из которых — дочери  и Ольга (от первого и второго браков соответственно) — являются актрисами театра и кино.

Избранная фильмография 
  — Дагни / Dagny
  — Рыцарь / Rycerz
  — Великий Шу / Wielki Szu
  — Надзор / Nadzór
  — На серебряной планете / Na srebrnym globie
  — Crimen / Crimen (телесериал) — Стах Росинский
  — Прощание с осенью / Pożegnanie jesieni
  — Выброшенные из жизни / Zwolnieni z życia
  — Холостяцкая жизнь на чужбине / Kawalerskie życie na obczyźnie
  — Прощание с Марией / Pożegnanie z Marią
  — Список греховодниц / Spis cudzołożnic
  — Дама с камелиями / Dama kameliowa
  — Кроткая / Łagodna
  — Ночные граффити / Nocne graffiti
  — День большой рыбы / Dzień wielkiej ryby
  — Дети и рыбы / Dzieci i ryby
  — Люби и делай, что хочешь / Kochaj i rób co chcesz
  — Туда и обратно / Tam i z powrotem
  — Скажи, Габи / Powiedz to, Gabi
  — Порнография / Pornografia
  — Никогда в жизни! / Nigdy w życiu!
  — Удары / Pręgi
  — Непогребённый / Niepochowany
  — Ты только люби / Tylko mnie kochaj
  — Каждый из нас — Христос / Wszyscy jesteśmy Chrystusami
  — Хоровод / Korowód
  — Тайна секретного шифра / Tajemnica twierdzy szyfrów — Ханс Глобке, оберштурмбаннфюрер СС
  — Ох, Кароль 2 / Och, Karol 2
  — 80 миллионов / 80 milionów
  — Волчье солнце — Франтишек Сигунда, начальник контрразведки

Признание 
 1986 — Награда председателя Комитета по делам радио и телевидения.
 2001 — Награда за роль — 41-е Калишские театральные встречи.
 2005 — Офицерский крест Ордена Возрождения Польши.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Государственной высшей театральной школы в Кракове